L'expression islam français peut désigner :
 l'islam en France ;
 l'islam dans la politique française.

Voir aussi 
 Islam en Europe.